Бацање кугле у женској конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици у дворани 1997. у Паризу, (Француска) је одржано 8. марта у Палата спортова Париз–Берси.

Титулу освојену у Барселони 1995 није бранила Катрин Најмке из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовала је 17 такмичарки из 12 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди  
Листа рекорда у бацању кугле пре почетка светског првенства 7. марта 1997. године.

Најбољи резултати у 1997. години 
Осам најбољих атлетичарки године у бацању кугле у дворани пре почетка првенства (7. марта 1997), имале су следећи пласман.  

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 8. марта 1997. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 18,00 килограма. Норму су остварила 8 такмичарки (КВ) а 4 се квалификовале на основу резултата (кв). , , , 

Почетак такмичења: Група А у 9:00, група Б у 10:10.

Финале 
Такмичење је одржано 8. марта 1997. године у 18:20. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Светског првенства у дворани 1997. на сајту ИААФ 
 Резултати у бацању кугле за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 1997.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици у дворани